Il termine Tanna può riferirsi a:

Astronomia
 14843 Tanna – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Tanna – film australiano del 2015

Geografia
 Tanna – città del circondario Saale-Orla-Kreis (Turingia)
 Tanna – isola delle Vanuatu

Storia
 Tanna – nome in lingua ebraica al singolare (plur. Tannaim, "insegnanti") di saggi rabbinici vissuti tra il 10 e il 220 d.C. circa

Zoologia
 Tanna – genere di omotteri della famiglia Cicadidae